Träskholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Träskholmen (i Lämnästräsket, Kimitoön), Åboland, 
 Träskholmen (vid Biskopsö, Kimitoön), Åboland, 
 Träskholmen, Raseborg, Nyland, 
 Träskholmen, Ingå, Nyland, 
 Träskholmen, Sjundeå, Nyland,

Se även
Träskholm
Träskesholmen

Robotskapade Finlandförgreningar